Rato ist der Name von:
 Rodrigo Rato, ehemaliger spanischer Wirtschaftsminister

Rato bezeichnet
 Rato (Miño), einen Zufluss des Rio Miño

Die Abkürzung RATO bezeichnet:
 RATO, Rocket-assisted take-off, eine Flugzeugabhebehilfe

Siehe auch:
 Rateau
 Ratto